Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2022 проводился с 4 по 8 декабря 2022 года в городе Самара на арене «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого». Турнир проводился в ??-й раз..

В турнире принимали участие 16 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Московская область 1» (Дмитров; скип Александр Ерёмин, ставший обладателем Кубка во 2-й раз), победившая в финале команду «Комсомолл 1» (Иркутская область; скип Михаил Власенко). Третье место заняла команда «Краснодарский край» (Сочи, скип Сергей Глухов).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 1 очко, за поражение — 0 очков. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-е место группы А со 2-м местом группы Б и 1-е место группы Б со 2-м местом группы А); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места, по результату тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, команда с меньшим результатом занимает более высокое место).

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано местное (UTC+4).

Групповой этап 

Группа A

Группа Б

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 7 декабря, 19:30

Матч за 3-е место. 8 декабря, 10:00

Финал. 8 декабря, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: канал «Russian Curling TV» на YouTube

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2022
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2022
 Кубок России по кёрлингу на колясках 2022

2022
кёрлинг
Спорт в России в 2022 году
Декабрь 2022 года в России